U 65 oder U-65 bzw. U65 steht für: 
 SM U 65, ein U-Boot des Typs UA der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 SM UB 65, ein U-Boot des Typs UB der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 65 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 U 65 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 406

U65